Dolní Krupá kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Dolní Krupá (okres Mladá Boleslav)
 Dolní Krupá (okres Havlíčkův Brod)